Plemahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Plemahan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Plemahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,14), Jawa Timur, 
 Desa Plemahan (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar